Гайн (; гайн) — дев'ятнадцята літера арабської абетки, позначає звук ʁ.

В ізольованій позиції гайн має вигляд ; в кінцевій — ; в серединній — ; в початковій — .

Гайн належить до місячних літер.

Літері відповідає число 1000.

В перській мові ця літера має назву «кейн» (), звучить як [ɣ] або [ɢ].

В юнікоді

Див. також 
 Арабська мова

Посилання 
 Арабська абетка. Звучання приголосних та коментарі до їхньої вимови 
 Арабська абетка. Коментарі до складних звуків 
 The Persian alphabet (الِفـباى فارسى) 
 Persian Alphabet (Alefba) 

Арабські літери